Stadion OSiR (Olsztyn)
Stadion OSiR (Racibórz)
Stadion OSiR (Zamość)